Martins (sobrenome), sobrenome
 Martins (Rio Grande do Norte), município
 Martins (Uberlândia), bairro

Desambiguações de topônimos